Это — список самых ярких звёзд в созвездии Южная Гидра. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Южная Гидра (созвездие)
Южная Гидра